Я́ков Казако́в:
 Казаков, Яков Александрович (1915—1989) — русский советский художник-монументалист и реставратор.
 Казаков, Яков Иосифович (Яков Кедми; род. 1947) — израильский государственный деятель.
 Казаков, Яков Лаврентьевич (1911—1983) — полный кавалер ордена Славы.